Шклярук — фамилия.

Известные носители:
 Шклярук, Андрей Васильевич (1901—1998) — советский военачальник, участник Гражданской войны, Великой Отечественной войны. Генерал-майор танковых войск (1945).
 Шклярук, Павел Васильевич (1946—1966) — лётчик-курсант.